Штегеман () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Штегеман, Анна Мария (1831—1880) — оперная певица и актриса; более известная под псевдонимом Феличита фон Вестфали.
 Штегеман, Вальдемар (1879—1958) — немецкий оперный певец, режиссёр, либреттист и поэт.
 Штегеман, Генрих Христианович (1815—1872) — российский архитектор.
 Штегеман, Герман (1870—†) — писатель.
 Штегеман, Елена (1877—1923) — немецкая камерная певица.
 Штегеман, Керстин (род. 1977) — бывшая немецкая футболистка, выступающая на позиции защитника и полузащитника.
 Штегеман, Макс (1843—1905) — немецкий актёр, певец и театральный режиссёр.
 Штегеман, Михаэль (род. 1956) — немецкий музыковед.
 Штегеман, Ойген (1845—1899) — немецкий актёр и театральный режиссёр.
 Штегеман, Фридрих Август фон (1763—1840) — немецкий чиновник и дипломат

Составные фамилии 
 Веденяпин-Штегеман, Михаил Александрович (1879—1938) — российский политический деятель, один из руководителей антибольшевистского подполья.

См. также 
 Штегельман

Примечания